Het seizoen 1980/81 van de Belgische Tweede Klasse ging van start op 6 september 1980 en eindigde op 3 mei 1981. De competitie werd gewonnen door KSK Tongeren.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Eerste Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Charleroi SC 
 KSC Hasselt

Gepromoveerde teams
Deze teams promoveerden uit de Derde klasse:
 KSV Oudenaarde (kampioen in Derde Klasse A)
 RFC Sérésien (kampioen in Derde Klasse B)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Eerste Klasse op het eind van het seizoen:
 KSK Tongeren (kampioen)
 KV Mechelen (winnaar eindronde)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Derde Klasse op het eind van het seizoen:
 ROC de Montignies-sur-Sambre 
 Racing Jet de Bruxelles

Eindstand

Eindronde voor promotie

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2